Baureihe T steht für folgende Fahrzeugbaureihen:

 Straßenbahn München Baureihe T
 Württembergische T, Dampflokbaureihe der Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen
 kkStB T, Dampflokbaureihe der k.k. Staatsbahnen Österreich
 Baureihe T, Serie von Bussen von Yellow Coach, siehe Yellow Coach #Stadtbusse Baureihe T (1940–1942)

Siehe auch:
 T-Reihe